Молотай Анатолій Миколайович — радянський футболіст та тренер, заслужений тренер УРСР, майстер спорту СРСР.
 Молотай Анатолій Михайлович — організатор, художній керівник та головний диригент Національного президентського оркестру.